Sezon 2004/2005 Football League Championship (od nazwy sponsora tytularnego nazywanej również Coca-Cola Football League Championship) – pierwszy sezon angielskiej drugiej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą Championship. Mecz otwarcia został rozegrany 5 sierpnia 2004 roku między drużynami Leeds United i Derby County. Mistrzem ligi został Sunderland, który awansował do Premier League po dwóch latach przerwy.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Baraże o awans

Półfinały 

4:2 dla West Hamu po dwóch meczach

2:0 dla Preston po dwóch meczach

Finał

Wyniki meczów

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

Statystyki bramek 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 1351
 Średnia liczba bramek na mecz: 2,43
 Pierwszy gol sezonu: Frazer Richardson w meczu Leeds United – Derby County (7 sierpnia 2004)
 Największa wygrana u siebie: 6:0 Ipswich Town – Nottingham Forest (12 marca 2005)
 Największa wygrana na wyjeździe: 0:4 Gillingham – Sunderland (11 września 2004)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona ligi (ang.)

Stroje klubów w sezonie 2004/05 (ang.)

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii